У́лица Хори́ва — улица в Подольском районе города Киева. Пролегает от улицы Верхний Вал и Житнеторжской площади до улицы Набережно-Крещатицкой. К улице Хорива примыкают улицы Притиско-Никольская, Константиновская, Межигорская, Волошская, Почайнинская и переулок Хорива.

История 
Улица Хорива — одна из древнейших в Киеве. Улица под таким названием существовала на Подоле ещё со времён Киевской Руси. Её зафиксирировали на плане города 1803 года, а после пожара 1811 года и перепланирования Подола по проекту петербургского архитектора В. Гесте улица была проложена по её современной линии.

В XIX—XX столетиях улица называлась «Хорева́» или «Хорева́я». В 1982 году название улицы уточнено на «улица Хори́ва» в честь одного из летописных братьев-основателей Киева, брата Кия, Щека и Лыбеди.

Застройка 

На улице Хорива в значительной мере сохранилась застройка середины и конца XIX столетия. Тут селились зажиточные подольские мещане. В средней части улицы встречаются более современные дома — доходные дома 1910-х годов или возведённые по индивидуальным проектам в 1980-х годах (№ 22/28, № 32, № 34). Конечная часть улицы с чётной стороны застроена комплексом так называемых «прибалтийских» домов, возведённых по спецпроекту в конце 1980-х годов.

В доме 13/11 жил архитектор А. Меленский (предположительно автор проекта этого дома)

Транспорт 
 Станция метро «»

Почтовый индекс 
04071

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 Вулиці Києва. Довідник / За редакцією Кудрицького А. В. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.
 Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. — 6-е. — Киев: Будівельник, 1982.

Ссылки 
 Улица Хорива на сервисе Яндекс.Панорамы.